Listemus är ett släkte av skalbaggar. Listemus ingår i familjen kulbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kulbaggar
Listemus